Название «Сейчас» может означать:

 «Сейчас» — новостная телепрограмма, выходившая в 2004—2017 годах на Пятом канале.
 «Сейчас» — новостная телепрограмма, выходившая в 2001—2002 годах на ныне закрытом канале ТВ-6.
 «Сейчас» — первый альбом проекта «Гришковец и Бигуди» (2003).
 «Сейчас» — газета, выходящая в Даугавпилсе.